Bosnië-Herzegovina
 Lužani (Derventa), een plaats in de gemeente Derventa, Bosnië-Herzegovina
 Lužani (Gornji Vakuf-Uskoplje), een plaats in de gemeente Gornji Vakuf-Uskoplje, Bosnië-Herzegovina
 Lužani (Gradiška), een plaats in de gemeente Gradiška, Bosnië-Herzegovina
 Lužani (Prnjavor), een plaats in de gemeente Prnjavor, Bosnië-Herzegovina
 Lužani (Sanski Most), een plaats in de gemeente Sanski Most, Bosnië-Herzegovina

Kroatië
 Lužani (Oriovac), een plaats in de Kroatische gemeente Oriovac